Baloise-Trek Lions is een Belgische wielerploeg, gespecialiseerd in het veldrijden. Anno 2022 wordt het team gesponsord door de Amerikaanse fietsenfabrikant Trek en door Baloise, een van oorsprong Zwitserse verzekeraar. Het opleidingsteam AA Drink Young Lions is aan het team verbonden.

Geschiedenis
Het team werd in 2000 opgericht door de Nederlander Hans van Kasteren met  SpaarSelect als titelsponsor en werd in 2004 Fidea Cycling Team. De sportieve kant werd  geleid door Danny De Bie en Kris Wouters. In de beginjaren kende het team vele succes met onder anderen Erwin Vervecken en Bart Wellens. Later werden ook talenten als Kevin Pauwels en Zdeněk Štybar aangetrokken.

Aan het einde van het seizoen 2015/2016 verkocht Van Kasteren het team aan oud-renner Sven Nys. De Bie werd als ploegleider vervangen door Sven Vanthourenhout.

In 2004 kreeg het team voor het eerst een ploegenclassificatie van de UCI. Het team werd van dan af aan erkend als Continentaal team. Vanaf het seizoen 2021 heeft het team een classificatie als UCI Cyclo-Cross Pro Team. Samen met de Franse ploeg Cross Team Legendre en met Pauwels Sauzen-Bingoal is het een van de drie teams met een dergelijke classificatie.

Ploeg

Seizoen 2022/23

Bekende (oud-)renners

Mannen

Vrouwen 
N.B. inclusief Young Cycling Team

Belgische wielerploeg